Cambrai a été assiégée plusieurs fois au cours de son histoire, notamment:
 Siège de Cambrai (953), par les Hongrois en 953;
 Siège de Cambrai (1339), par le roi d'Angleterre Édouard III en 1339;
 Siège de Cambrai (1477), par le roi de France Louis XI en 1477;
 Siège de Cambrai (1553), par le roi de France Henri II en 1553;
 Siège de Cambrai (1595), par le comte de Fuentes en 1595;
 Siège de Cambrai (1649), par le comte d'Harcourt du 24 juin au 2 juillet.
 Siège de Cambrai (1656), par Turenne, entre 1656 et 1657, la ville étant détenue par les troupes de Condé, en fronde contre le roi Louis XIV.
 Siège de Cambrai (1677), par le roi de France Louis XIV.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fortifications de Cambrai

Cambrai